Эрнест Шартлефф Холмс (; 21 января 1887 — 7 апреля 1960) — основатель движения под названием «Религиозная Наука», или «Наука Разума», являющееся частью движения «Новой Мысли». Автор книги «Наука Разума» и других метафизических работ, основатель журнала «Наука Разума», который издается с 1927 года. Его книги неоднократно переиздаются, а идеи его «Науки Разума» вдохновили и повлияли на многие поколения студентов и преподавателей-метафизиков.

Биография 

Эрнест Холмс родился 21 января 1887 года на маленькой ферме в штате Мэн, США. Эрнест был младший из девяти сыновей. Он получил основы образования в местных школах. Он однажды сказал: «Я оставил школу, когда мне было примерно 15 лет и не возвращался более, кроме как для изучения искусства публичных выступлений». В возрасте 18 лет он переезжает в Бостон, где работает в местном магазине. Вскоре он открывает для себя труды Ральфа Уалдо Эмерсона. Позже он скажет: «Чтение Эмерсона — это как глоток воды для меня. Я изучаю Эмерсона всю мою жизнь». Его дальнейшее изучение метафизики привело его к учению Христианской Науки Мэри Бейкер-Эдди. В 1914 году он переезжает в Венецию, Калифорния, где изучает труды Томаса Троварда, Кристиана Ларсона и других. Почти случайно получается так, что его приглашают говорить об учениях Троварда сначала перед небольшой группой людей, которая впоследствии становится все больше и больше. Позже, когда его аудитория разрослась до тысяч человек, он принимает духовный сан в церкви Божественной Науки. Эрнест публикует свою первую книгу «Творческий Разум» (Creative Mind) в 1919, за которой почти сразу следует вторая Creative Mind and Success («Творческий разум и успех»). Он продолжает свои исследования, а также продолжает выступать перед все более многочисленными аудиториями. В это же время он пишет свой труд The Science of Mind («Наука Разума»), которая впоследствии станет «учебником» по философии Религиозной Науки. Этот труд, впервые изданный в 1922 году, исправленный в 1926, был переведен на многие языки мира. 23 октября 1927 года он женится на Хейзел Фостер, и они становятся неразлучными партнерами на протяжении тридцати лет. Ранее в том же году он основывает Институт Религиозной Науки и Школу Философии. В 1953 году Институт стал Церковью Религиозной Науки. В 1967 году Церковь приобрела своё сегодняшнее название «Объединенная Церковь Религиозной Науки» (United Church of Religious Science) с филиалами по всему миру. Эрнест Холмс ушел из жизни 7 апреля 1960 года. У него не было детей. Однако он оставил после себя бессмертное наследство: образ жизни, который он назвал Религиозная Наука.

Библиография 
 The Science of Mind. ISBN 1578988373
 This Thing Called You. ISBN 1585426075
 The Prosperity Bible: The Greatest Writings of All Time On The Secrets To Wealth And Prosperity. ISBN 1585426148
 Living the Science of Mind. ISBN 087516627X
 Creative Mind and Success. ISBN 1442155574
 How to Change Your Life: An Inspirational, Life-Changing Classic from the Ernest Holmes Library. ISBN 1558746862
 The Hidden Power of the Bible. ISBN 1585425117
 365 Science of Mind: A Year of Daily Wisdom from Ernest Holmes. ISBN 1585426091
 Thoughts Are Things: The Things in Your Life and the Thoughts That Are Behind. ISBN 1558747214
 Love and Law. ISBN 1585423025
 Prayer: How to Pray Effectively from the Science of Mind. ISBN 1585426059
 The Art of Life. ISBN 158542613X
 Creative Mind. ISBN 1604594012
 Can We Talk To God?. ISBN 1558747362
 This Thing Called Life. ISBN 0874778670
 Creative Ideas. ISBN 0972718443
 Creative Mind: Tapping the Power Within. ISBN 0757000398
 Words That Heal Today. ISBN 0396093213
 The Anatomy of Healing Prayer. ISBN 0875166377
 The Ernest Holmes Dictionary of New Thought: Your Pocket Guidebook to Religious Science. ISBN 0875167918
 Good for You: The Science of Mind Approach to Successful Living : Selected Writings of Ernest Holmes. ISBN 0917849027
 Science of Mind for the 21st Century. ISBN 0972930833

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Основатели новых религиозных движений
Писатели Нового мышления